RFC Croatia Wandre is een Belgische voetbalclub uit Wandre. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 74 en heeft rood, wit en blauw als kleuren. Wandre is een van de oudere clubs van het land en speelde bijna een decennium in de nationale reeksen.

Geschiedenis 
In 1913 werd de club als FC Wandre Union opgericht. De club ging van start in de lagere regionale reeksen. Bij de invoering van de stamnummers in 1926 kreeg men stamnummer 74 toegekend. Wandre Union bleef de eerste decennia in de provinciale reeksen spelen, tot men in 1949 voor het eerst de nationale bevorderingsreeksen bereikte, in die tijd het derde niveau.

Zowel het eerste als tweede seizoen in Bevordering eindigde Wandre Union 13de, net boven de degradatieplaatsen. In zijn derde seizoen, 1951/52, eindigde men in de middenmoot, maar na dit seizoen werden grote competitiehervormingen doorgevoerd. Men creëerde een nieuwe Vierde Klasse, die voortaan de bevorderingsreeksen zou vormen, en het aantal reeksen en clubs in de hogere afdelingen werd gereduceerd. Ondanks zijn plaats in de middenmoot moest Wandre zo toch een niveau zakken, al bleef men dus wel op het nationale niveau spelen in de nieuwe Vierde Klasse. In 1951 kreeg de club ook de koninklijke titel toegekend waardoor het zijn naam wijzigde in RFC Wandre Union.

Wandre Union FC bleef het moeilijk hebben en eindigde in het tweede seizoen na de competitiehervormingen op een voorlaatste plaats. Na vijf jaar nationaal voetbal zakte de club zo in 1954 weer naar de provinciale reeksen. In 1956 keerde de club alweer terug in Vierde Klasse. Bij de terugkeer kende Wandre een goed seizoen en eindigde als derde in zijn reeks. Dit resultaat kon men echter niet herhalen. Het volgend seizoen eindigde men immers afgetekend als allerlaatste en zo degradeerde de club in 1958 opnieuw naar Eerste Provinciale. Het verblijf daar was van korte duur, want in 1959 promoveerde men nog eens naar Vierde Klasse. Opnieuw kende Wandre Union na de promotie een goed seizoen en weer werd het derde in zijn reeks. Net als de vorige keer kon men deze prestatie niet herhalen en het tweede seizoen werd opnieuw afgesloten op een degradatieplaats. Voor de derde keer in acht jaar tijd degradeerde de club zo in 1961 van Vierde Klasse naar Eerste Provinciale.

Ditmaal kon RFC Wandre Union niet meer terugkeren op het nationale niveau en de club verdween definitief in de provinciale reeksen, waar men nog verder wegzakte. In 1998 fusioneerde de club met FC Croatia Boirs. De naam werd RFC Croatia Wandre en men speelde verder onder stamnummer 74 van Wandre.

Resultaten

voetbalclub in Luik (stad)